Bouconville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bouconville, Gemeinde im Département Ardennes

mit Namenszusatz:
Bouconville-sur-Madt, Gemeinde im Département Meuse
Bouconville-Vauclair, Gemeinde im Département Aisne